Bretton Woods (New Hampshire)
 System z Bretton Woods